Teising bezeichnet:
 Teising, Gemeinde im Landkreis Altötting, Bayern
 Teising (Neumarkt-Sankt Veit), Kirchdorf von Neumarkt-St. Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Martin Teising, Psychiater, Psychoanalytiker und Autor